Snub steht für:
 eine ehemalige englische Metalcore-, Alternative- und Nu-Metal-Band Snub (Band)

SNUB steht für:
 die Nahverkehr Schlichtungsstelle Niedersachsen und Bremen

Abkürzung